Нармонское сельское поселение — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Нармонское сельское поселение — в Лаишевском районе Республики Татарстан.
 Нармонское сельское поселение — в Тетюшском районе Республики Татарстан.